Coeroenie (rivier), een rivier in Suriname
 Coeroenie (ressort), een ressort in het district Sipaliwini van Suriname
 Coeroenie (plaats), een grensplaats in het ressort
 Coeroenie Airstrip, een nabij gelegen vliegveldje